Hohenbüchen bezeichnet

 einen Ortsteil von Delligsen im Landkreis Holzminden, Niedersachsen, siehe Hohenbüchen (Delligsen)
 einen Ortsteil von Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Hohenbüchen (Wipperfürth)